Europamästerskap 1975 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1975
Europamästerskapen i fälttävlan 1975
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1975
Europamästerskapen i konståkning 1975
Europamästerskapet i basket för herrar 1975
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1975
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1975
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1975
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1975